Wiarchouje – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie bieszenkowickim
 Wiarchouje – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim
 Wiarchouje – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie uszackim